UTC+5 er betegnelsen for den tidszone hvor klokken er 5 timer foran UTC.

UTC+5 bruges året rundt i følgende lande og områder

Asien 

 Dele af Rusland (Urals føderale distrikt (Jamalo-Nenetskij autonome okrug, Khanty-Mansíjskij autonome okrug, Sverdlovsk oblast,  Tjumen oblast, Kurgan oblast, Tjeljabinsk oblast og dele af Volgas føderale distrikt (Republikken Basjkortostan, Orenburg oblast, Perm kraj)) hvor tiden kaldes Jekaterinburg tid eller MSK+2 da tidszonen er 2 timer foran Moskva tid
 Den vestlige del af Kasakhstan (regionerne Aktobe oblast, Atyrau oblast, Mangystau oblast, Vest-Kasakhstan oblast
 Usbekistan
 Tadsjikistan
 Turkmenistan
 Pakistan

Stillehavet 
 Maldiverne
 Franske Sydlige og Antarktiske Territorier (hører til Frankrig)
 Heard- og McDonaldøerne (hører til Australien)

Antarktis 
 Nogle baser på Antarktis

Tidszoner